История Багамских Островов — это история государства, располагающегося на одноимённых островах к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида. Первоначально острова были населены автохтонным индейским населением, затем Багамы благодаря иммиграции из Европы превратились в часть испанских и английских колоний. Позже архипелаг стал полностью принадлежать британской короне. В 18 веке Багамы были заселены африканскими рабами, которые составили 85 процентов населения. 10 июля 1973 года страна получила независимость.

Доколумбов период 
Багамы были заселены лукаянами из племени араваков ещё в 5 веке нашей эры. Они переселились на архипелаг с Больших Антильских островов, предположительно с Эспаньолы или Кубы. Исследователи считают, что первыми были заселены острова Инагуа и Теркс и Кайкос (брит.). Заселив эти земли, лукаяны продвигались все дальше на север, переплывая воды между островами на челноках. Появление первых людей на Багамских островах привело к вымиранию 38 популяций 27 видов птиц.

К началу 16 века почти весь архипелаг был заселен индейцами, численность которых составляла около 40 тысяч человек. Плотность населения была особенно высокой на юге, это объяснялось тем, что северные острова были заселены позднее. Остатки поселений лукаянов найдены на 19 самых больших островах, а также на нескольких мелких клочках земли площадью в 1 квадратный километр. Известно, что к моменту прибытия Колумба численность населения уменьшалась на юге и возрастала на севере; это было вызвано сухостью климата на южных островах.

Столкновение испанцев и лукаянов 
В 1492 году Христофор Колумб на кораблях «Нинья», «Пинта» и «Санта-Мария» отплыл из Испании в надежде найти новый морской путь в Азию. 12 октября 1492 Колумб достиг Багамских островов; этим событием было положено начало «открытию» Америки. Первый остров, который посетил Колумб, местные жители называли Гуанахани. Испанцы назвали его Сан-Сальвадор (хотя есть мнения, что испанцы достигли один из соседних островов). Эту землю Колумб объявил собственностью испанской короны. Все острова, которых достиг Колумб перед плаванием на Кубу, были также объявлены частью Испании.

Первоначально Багамы интересовали испанцев только как источник бесплатных рабочих рук. В течение 30 лет почти все население островов было вывезено на Гаити для работы в шахтах и добычи жемчуга. В течение 130 лет острова были необитаемыми, хотя испанцы удерживали свои номинальные претензии на архипелаг до Версальского соглашения 1783 года.

Первые английские поселенцы 
В 1648 году группа пуритан с Бермудских островов, ведомая Уильямом Сейлом, направилась на Багамы с целью основать колонию, так как Бермуды уже были плотно заселены. Также переселенцы надеялись найти место, где им удастся свободно выражать свои республиканские взгляды и вести собственное хозяйство. Однако около Эльютеры два корабля потерпели крушение, и переселенцам пришлось остаться здесь, практически без средств к существованию. Несмотря на то, что вскоре сюда прибыли ещё переселенцы, была оказана помощь Виргинии и Новой Англии, колонистам пришлось очень трудно из-за бедности местных почв. К тому же у них возник конфликт с испанцами, которые считали себя хозяевами Багам. В 1650-х годах некоторым переселенцам пришлось вернуться на Бермуды. Оставшиеся обосновались на острове Харбур к северу от Эльютеры. В 1670-х годах здесь проживало всего 20 семейств.

В 1666 году новые переселенцы с Бермуд основали город на острове Нью-Провиденс, который с населением в 500 человек стал центром торговли на Багамах. В отличие от жителей Эльютеры, которые занимались фермерством, население Нью-Провиденса жило в основном за счёт рыболовства. Вскоре на острове обнаружили участки плодородной земли. В 1670 году власти Каролины попытались взять Нью-Провиденс под свой контроль, но потерпели неудачу.

На рубеже XVII—XVIII веков население Багам богатело. Во многом это было связано с тем, что через архипелаг проходил морской путь из Европы в Карибское море.

Пиратство 
В это же время возник конфликт между Багамами и Испанией, так как многие жители островов занимались разбоем и грабили потерпевшие крушение судна, которых у берегов Багам было огромное количество. В 1684 году испанцы разрушили поселения на Эльютере и Нью-Провиденсе, которые были покинуты. Но в 1686 году поселение на Нью-Провиденсе было восстановлено ямайскими колонистами.

В 1690-х годах на архипелаге основали свою базу каперы, находящиеся на английской службе (Англия находилась в состоянии войны с Францией). В 1696 году в гавань Нассау прибыл корабль Генри Эвери. После мира с Францией (1697) многие каперы уходили со службы и становились вольными пиратами. Но в 1701 году война возобновилась, и объединенные франко-испанские флотилии уничтожили пиратские крепости на Багамах.

Вскоре после этого власть на островах вновь захватили каперы, которые объявили войну всем французским и испанским судам, проходящим вблизи Багам. В ответ флотилии держав нападали на оплот каперов — Нассау. В 1714 году Война за испанское наследство закончилась, но каперы продолжали нападать на испанские суда. В это время их число на Багамах превысило 1000 человек. Багамы стали «пиратской республикой». Здесь обосновалось около 20 пиратских команд, в том числе и отряд Черной Бороды. Часть мирного населения уходила с Нью-Провиденса на Эльютеру или Южный Абако. В эпоху пиратской вольницы торговцы получали огромные доходы, продавая разбойникам провиант и оружие.

Вудс Роджерс 
Конец «пиратской республике» пришел в 1718 году, когда королевский губернатор Роджерс достиг Нассау с военной флотилией. Был издан его указ, согласно которому любому пирату, сдававшемуся властям в течение года, давалось прощение.

Это обращение подействовало на пиратов неодинаково. Многие из них оставили разбой. Другие были якобитами — противниками короля из Ганноверской династии. Третьи просто не желали бросать любимое дело, считая, что не смогут зарабатывать на жизнь честным трудом. В конечном счете большинство пиратов продолжили заниматься морским разбоем.

Некоторые пираты (Дженнингс, Уинтер) сдались властям, другие же (Черная Борода, Боннет) уплыли на другие земли. Некоторые пираты (Чарльз Уэйн, Джек Рэкхем) призвали на помощь Старого Претендента, однако под напором королевского флота им пришлось уйти с Багам. Вскоре почти все они были схвачены или убиты. Около 500 пиратов получили помилование. В 1721 году бы казнен Чарльз Уэйн.

В 1719 году возобновились военные действия между Британией и Испанией, многие пираты становились каперами. Испанский флот, направленный на Багамы, поменял курс для отвоевания Пенсаколы у Франции. Роджерс в это время укреплял оборону Нассау, что помогло ему отразить нападение испанцев в 1720 году. Однако его положение было непрочным: в 1722 году его заключили в тюрьму за долги, но затем выпустили. Роджерс умер в Нассау в 1732 году.

Новое время 
В 1758—1770 годах губернатором Багам был Уильям Ширли, бывший губернатор Массачусетса.

Во время Войны за независимость Багамы были захвачены испанцами. Позже британцы отбили острова, и сюда хлынул поток переселенцев из Штатов, считающих себя подданными английского короля. В течение нескольких лет численность населения увеличилась в 3 раза. В 1807 году, после отмены рабства, сюда переехало много бывших рабов.

В период гражданской войны в США Багамы стали основным поставщиком сырья и оружия для южан.

Новейшее время 

После мировой войны Багамы стали базой бутлегеров, провозящих контрабандой спиртные напитки в США. В 1930-40 годах здесь утвердилась расистская концепция, согласно которой белая раса имела превосходство над негроидной и американоидной, что было характерно для государств этого региона.

10 июля 1973 года страна получила независимость и стала членом Содружества наций. Первым премьер-министром стал Пиндлинг, лидер либералов. В течение 20 лет его нахождения у поста Багамы расцветали как центр туризма. В 1974 году были установлены дружественные отношения с Кубой.

Примечания

Историография 
 Albury, Paul. (1975) История Багам. MacMillan Caribbean. ISBN 0-333-17131-4
 Carr, J. Revell. (2008) Семена недовольства: глубокие корни Американской революции 1659—1750. Walker & Company. ISBN 978-0-8027-1512-8
 Craton, Michael. (1986) История Багам. San Salvador Press. ISBN 0-9692568-0-9
 Granberry, Julius and Gary S. Vescelius. (2004) Языки доколумбовых Антил. The University of Alabama Press. ISBN 0-8173-5123-X
 Johnson, Howard. (1996) Багамы: от порабощения к рабству, 1783—1933. University Press of Florida. ISBN 0-8130-1858-7
 Keegan, William F. (1992) Люди, открытые Колумбом: предыстория Багам. University Press of Florida. ISBN 0-8130-1137-X
 Woodard, Colin. (2007) Руспублика пиратов. Harcourt, Inc. ISBN 978-0-15-603462-3
 State Dept Country Study — Информация по истории Багам.
 History of The Bahamas — Эссе по истории доколумбовой Центральной Америки.
 Rulers.org — Bahamas Список правителей Багам.

См. также 
 Багамские Острова

Ссылки 
 
 Багамское Историческое Сообщество .
 История Багам.